

Toponyme

Allemagne 
 Vorst, un Ortsteil de la ville allemande de Kaarst située en Rhénanie-du-Nord-Westphalie
 Vorst, une section du quartier Hardt de la ville allemande de Mönchengladbach
 Vorst, un quartier de la ville allemande de Tönisvorst située en Rhénanie-du-Nord-Westphalie
 Vorst, une section du quartier Süchteln de la ville allemande de Viersen

Belgique 
 Vorst une section de la commune belge de Laakdal située dans la province d'Anvers.
 Vorst est le nom néerlandais de la commune belge bilingue de Forest, dans la Région de Bruxelles-Capitale

Homonymie de toponyme